Иван Петрович Белоконский (1855—1931) — украинский журналист, писатель, редактор, педагог и революционер.

Биография 
Иван Петрович Белоконский родился 25 мая (6 июня) 1855 года в городе Чернигове в семье врача.

Сперва учился в гимназии родного города; был народным учителем. Сблизился с народниками, вступил в коммуну Д. А. Лизогуба в местечке Седневе, близ Чернигова (где было имение его отца). Затем слушал лекции в Киевском университете.

В 1879 году сидел больше года в одиночном заключении и был сослан в Восточную Сибирь.

Вернувшись из ссылки в 1886 году, устроился в Житомире редактором «Волыни», но вскоре его вновь арестовали и выслали.

Поселившись в городе Орле, И. П. Белоконский активно работал в газете «Орловский Вестник» и в земской статистике, но в 1889 году опять был арестован властями и провел ещё восемь месяцев в одиночном заключении.

В 1896 году был приглашен в город Курск заведующим земской статистикой, но в 1898 году ему была запрещена властями всякая земская деятельность.

Переехав в столицу Российской империи город Санкт-Петербург, Иван Белоконский стал членом редакции «Сына Отечества».

Получив дозволение вернуться к земской деятельности, он с 1899 по 1902 год был секретарем Харьковской земской управы.

С 1875 года Белоконский И. П. стал публиковаться в «Киевском Телеграфе», затем помещал статьи и корреспонденции в «Одесском Вестнике», «Голосе», «Новостях», «Неделе».

В Сибири был постоянным сотрудником «Восточного Обозрения», «Сибири», «Сибирской Газеты», посылая вместе с тем статьи в киевскую «Зарю», «Русский Курьер», «Русские Ведомости», «Отечественные Записки» («Очерки тюремной жизни», 1881, № 10), «Дело» («Сектанты Минусинского округа», 1884, № 3).

Затем становится постоянным сотрудником «Русских Ведомостей», «Русской Школы», «Сына Отечества» и кроме того помещает статьи во многих других печатных изданиях.

Под его редакцией вышел «Сборник оценочно-экономических данных по Фатежскому уезду» (1897).

Во время службы по земству им составлены: «История 35-летней деятельности курского земства», «Свод постановлений курского губернского земства», «Свод постановлений Харьков, губернского земства» и «Свод постановлений льговского уездного земства». С 1890-х годов активист земского движения, отстаивал идею блока левых цензовых земцев и «третьего элемента». Принимал деятельное участие в создании «Союза освобождения» и его дальнейшей борьбе.

Иван Петрович Белоконский скончался 7 февраля 1931 года в городе Харькове.

Избранная библиография 
 «Оля» (Киев, 1876);
 «Ванька Острожник» (Одесса, 1877);
 «Очерки тюремной жизни » // журнал «Отечественные Записки» , 1881, № 10;
 «По тюрьмам и этапам» (Орел, 1887);
 «Одна из главных причин медленного хода работ по оценке недвижимых имуществ, облагаемых земскими сборами» (Харьков, 1891);
 «Народное продовольствие в Орловской губернии в земский период» (Чернигов, 1892);
 «Народное начальное образование в Курской губернии» (Курск, 1897);
 «Родина — мать» (Ростов-на-Дону, 1900);
 «Губернские, уездные и волостные учреждения Российского государства» (СПб., 1901);
 «О мелкой земской единице» (Ростов-на-Дону, 1903);
 «Страховка» (Ростов-на-Дону, 1903);
 «Как живут японцы» (Ростов-на-Дону, 1904);
 «Корея» (Ростов-на-Дону, 1904);
 «Деревенские впечатления. Из записок земского статистика» (СПб., 1900; т. II, СПб., 1903; т. III, Ростов-на-Дону, 1905);
 Что такое земство, что оно сделало для народа и каким должно быть (Москва: издание «Народное право», 1906);
 «Земское движение» (1910 год);
 «Из воспоминаний сотрудника ». Очерк в кн. «Русские Ведомости», 1863—1913. Сборник статей. М., 1913;
 «Дань времени» (М., 1928);
 «В годы бесправия: дань времени» (М., 1930).

Примечания 

 А. В. Ратнер. Белоконский Иван Петрович . Русские писатели. 1800--1917. Биографический словарь. Том 1. М., "Советская энциклопедия", 1989. С. 223.

Выпускники Киевского университета
Революционеры Российской империи
Педагоги по алфавиту
Педагоги Российской империи
Педагоги СССР
Педагоги XIX века
Педагоги XX века
Статистики по алфавиту
Статистики Российской империи
Статистики СССР
Статистики XIX века
Статистики XX века
Сосланные в Сибирь